Томаш Сршень (; , Оломоуц, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, нападающий. 5-кратный чемпион Чехии. Участник Олимпийских игр 1994 года в составе сборной Чехии.

Биография 
Томаш Сршень является воспитанником оломоуцкого хоккея. Дебютировал за «Оломоуц» в чемпионате Чехословакии сезона 1984/85. В 1990 году уехал в Северную Америку, где почти всё время играл в АХЛ до 1992 года. В НХЛ ему пробиться не удалось, Сршень провёл только 2 игры за «Эдмонтон Ойлерз». По возвращении в Европу играл в Швеции. По ходу сезона 1994/95 Сршень вернулся в Чехию, подписав контракт с «Всетином». В этой команде прошли лучшие годы его карьеры: он 5 раз подряд выигрывал чемпионат Экстралиги. После «Всетина» Сршень играл в Германии, Италии, Норвегии, Дании, выступал также за чешские клубы. Свои последние 4 сезона провёл в чешской второй лиге, играя за «Уничов». В 2011 году завершил игровую карьеру.

После окончания игровой карьеры стал тренером. Работал с командами чешской второй лиги, сейчас работает с юниорами в клубе чешской первой лиги «Поруба».

Достижения

Командные 
 Чемпион Чехии 1995, 1996, 1997, 1998, 1999

 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2001

Личные 

 Лучший снайпер чемпионата Швеции 1994 (28 шайб)

 Лучший бомбардир (17 очков), снайпер (7 шайб) и ассистент (10 передач) плей-офф чемпионата Чехии 1997

 Рекордсмен чешской Экстралиги по количеству очков в одной игре плей-офф (5 шайб, 2 передачи в 1997 году)

Статистика 
Чешская экстралига/Чехословацкая лига — 545 игр, 387 очков (169 шайб + 218 передач)

АХЛ — 149 игр, 112 очков (56+56)

Чемпионат Норвегии — 123 игры, 147 очков (54+93)

Чемпионат Швеции — 100 игр, 74 очка (53+21)

Чешская вторая лига — 92 игры, 58 очков (26+32)

Чемпионат Германии — 67 игр, 42 очка (21+21)

Чешская первая лига — 50 игр, 28 очков (15+13)

Чемпионат Дании — 39 игр, 30 очков (8+22)

Немецкая вторая лига — 34 игры, 42 очка (17+25)

Чемпионат Италии — 17 игр, 15 очков (7+8)

Кубок Шпенглера — 4 игры, 4 очка (2+2)

НХЛ — 2 игры

Сборная Чехии — 39 игр, 6 шайб

Сборная Чехословакии — 11 игр, 5 шайб

Всего за карьеру — 1272 игры, 439 шайб

Семья 
Томаш Сршень из хоккейной семьи. Его отец Йозеф Сршень (род. 03.10.1943) — бывший хоккеист и тренер.

Сын Томаш Сршень-младший играет в чешской 3-й лиге за «Уничов».

Примечания 
Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Игроки ХК «Оломоуц»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки «Кейп-Бретон Ойлерз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки ХК «Лександ»
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Москитос Эссен»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Мерано»
Игроки ХК «Лиллехаммер»
Игроки ХК «Фредериксхавн Уайт Хоукс»
Хоккейные тренеры Чехии

Ссылки 

 Статистика на eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Статистика на hockeydb.com
 Профиль на hockey-reference.com
 Профиль на hhof.com

Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»